SM-liiga 1989/1990 byla 15. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 JYP Jyväskylä - Tappara Tampere 1:2 (8:1, 3:4, 1:5)
 IFK Helsinky - KalPa 0:2 (3:4, 0:4)

Semifinále 
 TPS Turku - KalPa 3:0 (3:1, 6:5 P, 5:1)
 Ilves Tampere - Tappara Tampere 3:0 (5:4, 5:4, 6:3)

O 3. místo 
 Tappara Tampere - KalPa 5:3 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - Ilves Tampere 4:2 (1:4, 4:1, 2:3, 7:0, 5:3, 6:3)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1989
Lední hokej v roce 1990
Sport ve Finsku v roce 1989
Sport ve Finsku v roce 1990